Magra est un fleuve italien qui coule entre Toscane et la Ligurie,
 Magra est une commune algérienne de la wilaya de M'Sila,
 Magra est une localité du Cameroun.